De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1999 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 4 juli 1999 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Groot-Brittannië